Hamnskär kan syfta på följande platser:

Finland 

 Hamnskär, Björneborg, Satakunta, 
 Hamnskär (vid Brunskär, Korpo), Åboland, 
 Hamnskär (vid Utö, Korpo), Åboland, 
 Hamnskär, Nagu, Åboland, 
 Hamnskär, Kimitoön, Åboland, 
 Hamnskär (vid Gunnarsörarna, Hangö), Nyland, 
 Hamnskär (vid Tvärminne, Hangö), Nyland, 
 Hamnskär, Lovisa, Nyland,

Åland 

 Hamnskär, en ö i Rannörarna, 
 Hamnskär (Saltvik, Åland), ö, 
 Hamnskär (sydost Föglö, Åland), ö, 
 Hamnskär (sydväst Föglö, Åland), ö, 
 Hamnskär (Kökar, Åland), ö, 
 Hamnskär (Vårdö, Åland), ö, 
 Hamnskär (Brändö, Åland), öar, 
 Hamnskär (norra Hammarland, Åland), ö, 
 Hamnskär (västra Hammarland, Åland), ö, 
 Hamnskär, del av Orrskär, Eckerö, ö,

Sverige 

 Hamnskär, Värmdö kommun, en ö utanför Nämdö i Stockholms län,

Se även 
 HMS Hamnskär (76) – en svensk bevakningsbåt
 Hamneskär
 Hamnskäret
 Hamskeri
 Lilla Hamnskär
 Stora Hamnskär

Robotskapade Finlandförgreningar